un élément permettant d'assurer une certaine distance entre deux autres éléments dans un système fabriqué
 Espaceur moléculaire, un segment flexible d'une molécule assurant la liaison entre deux autres parties de cette molécule
 ADN espaceur (en anglais spacer DNA), un type d'ADN (voir Liste de types d'ADN)
 Espaceur interne transcrit, un espaceur de l'ADN ribosomique

Voir aussi 
 Spacer (espaceur en anglais), une chanson écrite et composée en 1979 par le groupe Chic spécialement pour la chanteuse Sheila

Lien externe 

Homonymie en science